Саввас Пурсаитидис (; ) — натурализованный кипрский футболист и футбольный тренер греческого происхождения. Бывший игрок сборной Кипра. Тренер.

Биография

Игровая карьера

Карьера в Греции 
Профессиональную карьеру начал в 1994 году в клубе «Докса» (Драма). В своём дебютном сезоне провёл 23 матча и забил 2 гола в высшей лиге Греции, а после вылета «Доксы» из высшей лиги отыграл ещё два сезона во втором дивизионе. В 1997 году вернулся в высшую лигу, подписав контракт с клубом «Верия», а уже в 1998 году перешёл в «Олимпиакос» Пирей. За два сезона в «Олимпиакосе» Пурсаитидис так и не стал твёрдым игроком основы, однако в составе команды был дважды чемпионом и обладателем Кубка Греции. В сезоне 2000/01 он выступал за клуб «Ксанти», сезон 2001/02 пропустил.

Карьера на Кипре 
Летом 2002 года игрок переехал на Кипр, где отыграл один сезон за клуб высшей лиги «Дигенис Морфу», а затем ещё сезон в клубе «Этникос». В 2004 году он подписал контракт с «Анортосисом» и в первый же сезон в новом клубе стал чемпионом Кипра. Затем он повторил достижение в сезоне 2007/08, а также в составе «Анортосиса» был обладателем Кубка Кипра. В 2008 году игрок подписал контракт с АПОЭЛ, с которым также стал двукратным чемпионом Кипра. Помимо этого, в составе АПОЭЛ Пурсаитидис дважды принял участие в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, в том числе он был основным игроком команды в сезоне 2011/12, когда АПОЭЛ, заняв первое место в своей группе, дошёл до 1/4 финала турнира и уступил мадридскому «Реалу» с общим счётом 2:8.

После окончания сезона 2011/12 Пурсаитидис завершил игровую карьеру, но остался работать в системе АПОЭЛ в качестве скаута. Летом следующего года контракт продлён не был.

Сборная Кипра 
После 7 лет жизни на Кипре Пурсаитидис стал натурализованном гражданином страны и получил право выступать за сборную Кипра. Свой первый вызов в национальную сборную получил в начале 2010 года и дебютировал за команду 3 марта в товарищеской встрече со сборной Исландии, в которой вышел на замену после перерыва вместо Хрисиса Михаила. Осенью того же года и в течение 2011 принимал участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2012, а всего в составе сборной Кипра провёл 12 матчей.

Тренерская карьера 
В качестве главного тренера дебютировал в команде высшей лиги «Анагенниси Деринья», которую возглавлял с 23 октября 2016 года. Несмотря на неудовлетворительные результаты команды в первой части сезона (0 побед и 5 ничьих в 12 матчах), в январе 2017 года Пурсаитидис возглавил клуб «Докса» Катокопиас, но уже в апреле того же года покинул пост. 18 октября 2017 года был назначен главным тренером «Неа Саламины».

Достижения 
«Олимпиакос» Пирей
 Чемпион Греции (2): 1998/99, 1999/2000
 Обладатель Кубка Греции: 1998/99
«Анортосис»
 Чемпион Кипра (2): 2004/05, 2007/08
 Обладатель Кубка Кипра: 2006/07
АПОЭЛ
 Чемпион Кипра (2): 2008/09, 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Греции
Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу
Игроки ФК «Докса» Драма
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Дигенис Акритас»
Игроки ФК «Этникос» Ахна
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК АПОЭЛ
Футбольные тренеры Греции
Футбольные тренеры Кипра
Тренеры ФК «Анагенниси» Деринья
Тренеры ФК «Докса» Катокопиас
Тренеры ФК «Неа Саламина»
Тренеры ФК АПОЭЛ